Michael Wakelam (1955-2020), biologiste moléculaire britannique ;
 Stephen Wakelam, auteur et dramaturge anglais ;
  (1893-1963), commentateur sportif et joueur de rugby anglais.